Nicholas Williams – linguista e letterato britannico
 Nicholas Williams – giocatore di football americano statunitense